Schimanko ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Schimanko (1932–2020) österreichische Gärtnerin, frühere Emigrantin, Schriftstellerin und Zeitzeugin
 Heinz Werner Schimanko (1944–2005), österreichischer Unternehmer, Gastronom, Hotelier und Wiener Nachtclubkönig